Comiat de Slavianka (transliteració catalana del rus Прощание славянки - Prosxànie slavianki) és una cançó patriòtica en rus. Escrita pel compositor Vassili Agapkin, la cançó va ser escrita en memòria de les dones búlgares que acomiadaven els seus marits que marxaven a la lluita a la I Guerra Balcànica. Aquesta cançó va ser presentada per primera vegada el 1912 a la ciutat de Tambov. Slavianka significa "la dona eslava".

Durant la Primera Guerra Mundial, la cançó es va fer popular a Rússia. Durant la Guerra Civil Russa, la cançó també es va utilitzar com un himne no oficial per Aleksandr Vassílievitx Koltxak dels Exèrcits Blancs. Aquesta cançó es va utilitzar el 1957 a la premiada pel·lícula Letiat juravlí. Aquest és l'himne actual de la província de Tambov.

Història 
La cançó va guanyar popularitat a Rússia i els països propers durant la Primera Guerra Mundial, quan els soldats russos deixaven les seves llars i famílies acompanyats per aquesta música. La cançó va ser tocada durant la desfilada a la Plaça Roja del 7 de novembre de 1941, des d'on els soldats partiren a lluitar a la batalla de Moscou. Aquesta cançó va fer-se servir com a himne no oficial de l'exèrcit blanc de l'almirall Koltxak.

És erròniament difós que després del seu ús per a la pel·lícula de 1957 Letiat juravlí Mikhaïl Kalatózov, la cançó va ser prohibida per la seva relació amb el règim tsarista i els moviments polítics contrarevolucionaris. El cert és que el març d'aquell mateix any, es va editar una recopilació de música de les orquestres de l'Exèrcit Roig on apareixia la cançó. Actualment és una peça encara present en les actuacions del Cor de l'Exèrcit Roig.

Al llarg dels anys s'han anat escrivint diferents lletres per a la melodia, sobretot per compositors russos i polonesos. Durant la Segona Guerra Mundial a la Polònia ocupada es va fer popular entre la resistència polonesa una adaptació de la cançó del compositor Roman Ślęzak (en polonès: Rozszumiały się wierzby płaczące - literalment traduït al català: Quan els desmais van començar a taral·lejar).

Durant la dècada de 1990 el partit polític Iàbloko va demanar sense èxit que la cançó es convertís en l'himne nacional de Rússia. és l'himne de l'oblast de Tambov. La cançó és emprada per alguns mitjans de transport russos durant el moment de la sortida com ara els vaixells que naveguen pel riu Volga o el tren Róssia que fa trajecte entre Moscou i Vladivostok.

Existeix també una versió en hebreu escrita el 1945 pel compositor Haim Hefer anomenada בין גבולות (literalment traduït al català: entre fronteres); d'aquesta versió s'extreu la frase אָנוּ פֹּה חוֹמַת מָגֵן (literalment traduït al català: som un escut defensiu) emprada anys després per la defensa israeliana per anomenar l'operació "Escut Defensiu" duta a terme durant l'any 2002.

Lletres

Enllaços externs 
  Lletres de la proposta d'himne.
  Lietres en rus

Cançons en rus